Стрипуны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Стрипуны — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Стрипуны — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.